Драа — Тафилалет (, ) — область в Марокко. Площадь —  км². Численность населения —  чел. (перепись 2014 года). Административный центр — город Эр-Рашидия.

География 
Область находится на востоке страны в горах Атлас. Крупнейшие реки — Драа и Зиз — орошают оазис Тафилальт на востоке. Граничит с областями Сус — Масса на юго-западе, Марракеш — Сафи на западе, Бени-Меллаль — Хенифра на северо-западе, Фес — Мекнес на севере, Восточной областью на северо-востоке. Также граничит с двумя алжирскими вилайетами: с Тиндуфом на юге и Бешаром на юго-востоке.

История 
Область Драа — Тафилалет была образована в ходе административной реформы в сентябре 2015 года, объединив в себе провинции Эр-Рашидия, Мидельт (область Мекнес-Тафилалет), Варзазат, Тингир и Загора (область Сус-Масса-Драа). Своё название область получила по реке Драа и географическому региону Тафилальт.

Политика 
14 сентября 2015 года первым президентом областного совета был избран

Административное деление 
 Провинция Варзазат
 Провинция Загора
 Провинция Мидельт
 Провинция Тингир
 Провинция Эр-Рашидия

Экономика 
Традиционно главной экономической деятельностью в области являлись Сельское хозяйство и пасторализм, однако в последние годы на них негативно влияет усиливающееся опустынивание. В районе города Варзазат сосредоточена индустрия кинопроизводства. Популярными туристическими объектами являются укреплённые деревни, например, объект всемирного наследия Айт-Бен-Хадду. Также для местной экономики имеют значение традиционные искусства и ремёсла, такие как гончарство в  и шитьё ковров в . В 10 км к северо-западу от города Варзазат находится солнечная электростанция СЭС Уарзазат.

Транспорт 
Самые большие города области, Эр-Рашидия и Варзазат, соединены между собой . По долине реки Драа проложена , которая связывает Варзазат с Марракешем к северо-западу.  пролегает по долине реки Зиз и соединяет Эр-Рашидию с Мекнесом на севере. Самым загруженным аэропортом области является аэропорт ; также коммерческие рейсы принимают аэропорты в  и .

Примечания 

Области Марокко